

Geografia
 Lopës – frazione del comune di Tepelenë, prefettura di Argirocastro, Albania

Persone
 Adriane Lopes (1976) – avvocato e politica brasiliana
 Américo Lopes (1933) – ex calciatore portoghese, di ruolo portiere
 Antônio Lopes (1941) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Anthony Lopes (1990) – calciatore portoghese con cittadinanza francese, di ruolo portiere
 Breno Lopes (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Breno Lopes (1996) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Carlos Lopes (1947) – ex maratoneta e mezzofondista portoghese
 Dirceu Lopes (1946) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Felipe Lopes (1987) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore 
 Héber Lopes (1972) – arbitro di calcio brasiliano
 Hélder Filipe Oliveira Lopes, meglio noto come Hélder Lopes (1989) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Hipólito Diego da Silva Lopes, noto semplicemente come Diego Lopes (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Leila Lopes (1986) – modella angolana
 Lisa Lopes (1971-2002) – rapper, cantante, compositrice, ballerina, attrice e musicista statunitense
 Marcos Lopes, meglio noto come Rony (1995) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista o attaccante
 Marcos Rogério Ricci Lopes, meglio noto come Pará (1986) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Miguel Lopes (1986) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Pedro Santana Lopes (1956) – politico portoghese
 Rafael Lopes (1991) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Vivian Cristina Lopes (1976) – ex cestista brasiliana
 Wagner Lopes (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato giapponese

Pagine correlate
López
Nuno Lopes